Седамдесет осмо фудбалско првенство у Мађарској је одиграно 1979/80. године.

Преглед 
Играло је укупно осамнаест клубова, ФК Хонвед Будимпешта је освојио првенство, што му је овом клубу била шеста титула.

Табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Извори

Спољашње везе 
 rsssf веза

1977/78.
Сезона 1979/80. у мађарском фудбалу